Katzenschwanz steht für

Personennamen:
Bernhard Katzenschwanz, ursprünglicher Name von Bernhard Galura (1764–1856), Fürstbischof in Brixen

sonst:
weiterer Trivialname der Pflanzenart Filziges Herzgespann (Leonurus marrubiastrum, Unterfamilie Lamioideae)
Hunnengrube-Katzenschwanz, Naturschutzgebiet im Landkreis Nordhausen
landläufig für Acker-Schachtelhalm

Siehe auch:
Katzenschwänzchen
Katzenschweif